
Molekulska formula -{C13H16N2O}- se može odnositi na:

 Cirazolin
 -{6-MeO-THH}-
 Oksantel
 Proksifan
 Efaroksan